Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2008 wurde am 24. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 7. Dezember in Großbritannien. Insgesamt wurden 15 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren.

Bericht 
Die Fahrerwertung der Weltmeisterschaft wurde bereits vor dem letzten Lauf in Großbritannien entschieden. Titelverteidiger Sébastien Loeb mit Beifahrer Daniel Elena reichte der dritte Rang bei der Rallye Japan, um sich den Titel vorzeitig zu sichern. Für Loeb war es der fünfte Weltmeistertitel in Folge, womit er alleiniger Rekordweltmeister der WRC war bis dahin. Beim letzten Saisonlauf in Großbritannien konnte das Citroën Total World Rally Team die Hersteller-Weltmeisterschaft für sich entscheiden. Der erste und der dritte Rang der Citroën-Werkspiloten Sébastien Loeb und Daniel Sordo reichten aus, um nach 2003, 2004 und 2005 die Herstellerwertung zum vierten Mal zu gewinnen.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung

Herstellerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

2008
Motorsportsaison 2008